Fenestra, ursprungligen latin för 'fönster', kan syfta på
 Fenestra (djur) – ett släkte med insekter.
Fenestra (friskola) – en friskola i Göteborg som drivs av Academedia.
 Öppningar i kranium hos djur
 Öppningar i endotelceller.

Se även 
Ovala fönstret (fenestra ovalis eller fenestra vestibuli) 
Runda fönstret (fenestra rotunda)
Defenestration